Михаил Багдасаров Багдасаров, Михаил Ашотович (1945—2021) — артист цирка, дрессировщик.
 Багдасаров, Михаил Иванович (1959—2020) — армянский предприниматель и общественный деятель.